javor, drvo

Hrvatska:
 Javor (Žumberak), naselje u općini Žumberak

BiH:
 Javor (Busovača, BiH), naselje u općini Busovača
 Javor (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Javor (Šekovići, BiH), naselje u općini Šekovići
 Javor (planina u BiH), planina u istočnoj Hercegovini (1553 m)

Kosovo:
 Javor (Suva Reka, Kosovo), naselje u općini Suva Reka 

Srbija:
 Javor (Novi Pazar, Srbija), naselje u općini Novi Pazar

jv:Jawor
sh:Javor (Kakanj)